Namur a következőket jelentheti:
 Namur, város Belgiumban
 Namur, közigazgatási egység (kerület – arrondissement) Belgiumban
 Namur, közigazgatási egység (tartomány - province) Belgiumban
 Namuri Őrgrófság - történelmi terület a mai Belgium helyén